Lachwiesengraben ist ein Gewässername:

 Lachwiesengraben (Baldesgraben), linker Zufluss des linken Hauptstrang-Oberlaufs des Baldesgrabens (zur Eger) bei  Pflaumloch, Gemeinde Riesbürg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lachwiesengraben (Schwarzach), rechter Zufluss der hier noch Hintere Schwarzach genannten Schwarzach (zur Altmühl) bei Rengersricht, Markt Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Lachgraben